Символ или знак песо:
 Символ филиппинского песо — символ «₱» и другие варианты краткого представления филиппинского песо ().
 Символ доллара — символ «$», который используется для краткого представления денежных единиц, носящих название «песо», кроме филиппинского,
 другие варианты краткого представления денежных единиц, носящих название «песо», например:
 доминиканское песо — ;
 уругвайское песо — .